Сан Антонио Бељависта има више значења:

 Сан Антонио Бељависта (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Бељависта (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику